Lligadures: vegeu Barret frigi.
 Geografia: la Gorra Frígia és un cim de la Muntanya de Montserrat.